La mitologia careliana è la mitologia del popolo careliano, vissuto nell'Europa del Nord. Tracce di questa mitologia ci giungono grazie al lavoro di Mikael Olavinpoika (conosciuto come Michele Agricola), un vescovo luterano vissuto in Finlandia nel XVI secolo e che documentò svariate usanze e credenze del popolo finlandese e careliano.

Tracce e segni del folclore 
Secondo Agricola i careliani portavano del cibo alle tombe dei morti e facevano medesime offerte ai Menninkäinen pregando questi che le vedove potessero risposarsi. 
Sempre secondo il vescovo essi adoravano gli astri, le cose astratte e qualsiasi oggetto terreno come ceppi, alberi e rocce, acqua e fuoco ed anche rami ed ossa dei morti. 
Secondo Juha Pentikänen veniva praticato il rito dell'orso.

Influenze slave 
In Carelia, una parte della popolazione è di etnia Vepsi che, essendo di origine slava, nell'antichità praticava il culto dei morti e venerava le varie forze della natura da cui seguì la creazione di un ampio pantheon di divinità in cui all'apice era posto Perun. 
Prima dell'avvento del Cristianesimo per questi dei venivano costruiti templi e svolti sacrifici e, ad oggi, la rappresentazione dell'anima degli avi e il culto dei morti si riflette nei riti funebri o in varie ricorrenze e trova conferme dai ritrovamenti di reperti archeologici rinvenuti negli antichi cimiteri di Priladožskij.

Esseri mitologici e divinità 
Anche secondo Agricola i careliani non consideravano un dio unico e tante delle figure adorate avevano nomi e similitudini con altre divinità venerate dai popoli confinanti.

 Egres, (corrispondente ad Äkräs nella mitologia finlandese), dava piselli, fagioli e rape e faceva crescere canapa, lino e cavoli
 Hjisi, divinità dal nome simile ad Hiis (il santo del bosco della mitologia estone) faceva ottenere la selvaggina. Nella mitologia finlandese esiste Hiisi, visto però come spirito maligno.
 Hittavainen, (od anche Hiittavanin) guardiano delle lepri dal cespuglio
 Kekri, faceva ingrassare il bestiame
 Köndös, interveniva arando i campi quando la gente perdeva la fede
 Nyrkes, (od anche Nyrckes) guardiano degli scoiattoli nel bosco
 Pellonpecko (od anche Pellonpekko, nome usato in Finlandia per indicare Peko) faceva crescere alto l'orzo
 Piru, spirito malvagio
 Rauni, (corrispondente ad Akka) era la moglie di Wko (corrispondente ad Ukko) che quando aveva dei contatti con lei cadeva la pioggia da nord
 Raako, dio del tempo o delle fasi della luna
 Rongoteus, dava la segale
 Veden Emä, (o anche Wedhen Eme) portava il pesce nella rete
 Wirancannos, (od anche Virokannas) curava l'avena
 Wko, (corrispondente al finlandese Ukko ed estone Uko), ad esso si offrivano sacrifici e durante le celebrazioni uomini e donne si ubriacavano commettendo atti osceni

Interazioni delle divinità ai santi del cristianesimo 
 Kekri era celebrato il 29 settembre, il giorno di san Michele
 Köndös era celebrato il 25 marzo
 Pellonpecko era celebrato il 22 marzo
 Rongoteus era collegato a una coppia di martiri, i santi Teofane e Teodoro

Note

Bibliografia 
 Karelian Mythology in Finnish-Swedish Literature
 Rituals of Orthodox Karelia

Voci correlate 
 Mitologia finlandese
 Mitologia estone

 
Cultura della Finlandia
Cultura della Russia
Carelia